Кашинский — фамилия.

Известные носители:
 Кашинский Василий Михайлович (ок. 1304—1368) — князь из рода Тверских князей; родоначальник князей Кашинских.
 Кашинский, Иван Григорьевич (Кащинський; 1772—1846) — доктор медицины, гоф-медик.
 Кашинский Михаил Васильевич (1331—1373) — князь Кашинский (1362—1373).
 Кашинский, Павел Александрович (1868—1956) — заслуженный деятель науки и техники, доктор химических наук, профессор, директор Гидрохимического института.
 Кашинский, Юрий Григорьевич (род. 1986) — российский боксёр-профессионал.